Appleton Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

  du comté de Clark dans le Kansas.
  du comté de Swift dans le Minnesota.
 Appleton Township du comté de Saint Clair dans le Missouri.

Homonymie de townships